Премия Американского общества кинооператоров за лучшую операторскую работу в кинофильме () — ежегодная премия присуждаемая с 1986 года.

Лауреаты и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Рекордсмены по количеству побед 
 Роджер Дикинс — 5 побед (16 номинаций)
 Эммануэль Любецки — 5 побед (6 номинаций)
 Конрад Холл — 4 победы (5 номинаций)
 Джон Толл — 2 победы (4 номинации)
 Аллен Давио — 2 победы (3 номинации)

Рекордсмены по количеству номинаций 
 Роджер Дикинс — 16 номинаций (5 побед)
 Роберт Ричардсон — 10 номинаций (0 побед)
 Эммануэль Любецки — 6 номинаций (5 побед)
 Януш Каминский — 6 номинаций (0 побед)
 Джон Сил — 5 номинаций (1 победа)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Награды по алфавиту
Награды, появившиеся в 1986 году
Премии за операторскую работу